Niklas Svensson, född 3 maj 1992 i Kållered, är en svensk före detta ishockeyspelare med Kållereds SK som moderklubb. Svensson spelade sex säsonger och 161 matcher i Hockeyettan Hudiksvalls HC, Helsingborgs HC, Borås HC, Vimmerby HC, Nybro Vikings IF, Hanhals IF och Grästorps IK.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Levande personer
Män
Personer från Mölndals kommun
Spelare i Aalborg Pirates
Spelare i Borås HC
Spelare i Gjøvik Hockey
Spelare i Grästorps IK
Spelare i Hanhals Hockey
Spelare i Helsingborgs HC
Spelare i Hudiksvalls HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Sunne IK
Spelare i Vimmerby Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare